Kanton Homburg steht für die ehemaligen Verwaltungseinheiten:

 Kanton Homburg (Berg), ein Kanton im Arrondissement Siegen im Großherzogtum Berg
 Kanton Homburg (Donnersberg), ein Verwaltungsbezirk auf dem Linken Rheinufer im Département du Mont-Tonnerre (Departement Donnersberg), 1798 bis 1814
 Kanton Homburg (Rheinkreis), ein Verwaltungsbezirk im bayerischen Rheinkreis, 1816 bis 1852